Ostrówiec ou Ostrowiec peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
Ostrówiec
 Ostrówiec, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Ostrówiec, village de la Gmina Karczew du powiat d'Otwock de la voïvodie de Mazovie

Ostrowiec
 Ostrowiec, une ville de la voïvodie de Sainte-Croix
 Ostrowiec, une ville de la voïvodie de Łódź
 Ostrowiec, une ville de la voïvodie de Lubusz
 Ostrowiec, un village de la Gmina Repki du powiat de Sokołów de la voïvodie de Mazovie
 Ostrowiec, un village du powiat de Myślibórz de la voïvodie de Poméranie occidentale
 Ostrowiec, un village du powiat de Sławno de la voïvodie de Poméranie occidentale
 Ostrowiec, un village du powiat de Wałcz de la voïvodie de Poméranie occidentale